El Masters de París 2021, conegut oficialment com a Rolex Paris Masters 2021, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a la categoria Masters 1000 del circuit ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'octubre i el 7 de novembre de 2021 a l'AccorHotels Arena de París, França.

El tennista serbi Novak Đoković va tornar a guanyar aquest títol per sisena ocasió i el cinquè títol individual de la temporada. Aquest fou el 37è títol de categoria Masters del seu palmarès, victòria que li va permetre tornar a encapçalar la classificació de tennista amb més títols d'aquest categoria. Durant el transcurs del torneig es va assegurar el número 1 fins al final de temporada per setena vegada. La parella formada per l'alemany Tim Pütz i el neozelandès Michael Venus van guanyar el segon títol de la temporada conjuntament.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021